Großschönau (Saxônia) — cidade do distrito de Görlitz, Alemanha
Großschönau (Baixa Áustria) — cidade do distrito de Gmünd, Baixa Áustria
Velký Šenov — cidade da República Checa

Desambiguações de topônimos